Zboiska bezeichnet Dörfer in Polen:
 Zboiska (Bukowsko), ein Dorf der Gmina Bukowsko im Powiat Sanocki der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Zboiska (Dukla), ein Dorf der Gmina Dukla im Powiat Krośnieński der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Zboiska (Radziejowice), ein Dorf der Gmina Radziejowice in der Woiwodschaft Masowien